24-й Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2016 проводился с 8 по 16 мая 2016 года в городе Сочи на арене «Ледяной куб».

В турнире группы «А», где разыгрывалось чемпионское звание, приняло участие 10 команд. Ещё 8 команд приняло участие в турнире группы «Б».

Чемпионами России стала команда «Адамант 1» (Санкт-Петербург; скип Алексей Стукальский), победившая в финале команду «Адамант 2» (Санкт-Петербург; скип Алексей Целоусов). Бронзовые медали завоевала команда «Московская область 1» (скип Александр Ерёмин).

В группе «Б» победила команда «ШВСМ по ЗВС-2» (Санкт-Петербург; скип Александр Орлов), второе место заняла команда «Московский кёрлинг-клуб» (Москва; скип Андрей Суворов); на  эти две команды переходят в группу «А».

Формат соревнований 
Команды в одной группе играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 3 очка (в группе «Б» 2 очка), за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (ТБД, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). При равенстве количества очков у команд, претендующих на выход в плей-офф в группе «А», между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк). Затем 4 лучшие команды выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Команды, занявшие в группе «А» 9-е и 10-е места, на следующем чемпионате переходят в группу «Б», их место в группе «А» занимают две лучшие команды по результатам розыгрыша в группе «Б».

Матчи группы «А» состоят из 10 эндов, матчи группы «Б» состоят из 8 эндов (матчи плей-офф группы «Б» – 10 эндов), возможно проведение экстра-энда. Игры проводятся с учётом времени (38 и 30 минут времени на обдумывание в группах «А» и «Б» соответственно).

Группа А

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за 8-е место (за право остаться в группе А)

Тай-брейк за 8-е место

Плей-офф

Группа Б

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк за 4-е место

Плей-офф

Итоговая классификация 

 На  переходят в группу «Б»
 На чемпионате 2017 года переходят в группу «А»

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2016

2016
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Чемпионаты России в 2016 году
Май 2016 года
2016 год в Краснодарском крае